Osoby o tym nazwisku:
 Gunnel Lindblom – szwedzka aktorka filmowa i teatralna
 Gustaf Lindblom – szwedzki lekkoatleta, olimpijczyk
 Mari Lindblom – szwedzka brydżystka